La rue de Marseille est une voie nommée d'après Marseille, ville française des Bouches-du-Rhône. Plusieurs communes françaises comportent une telle voie.

France

Alsace 
 Bas-Rhin :
 Rue de Marseille, Diebolsheim

Aquitaine 
 Gironde :
 Rue de Marseille, Bordeaux
 Rue de Marseille, Mérignac

Auvergne 
 Allier :
 Rue de Marseille, Vichy

Bourgogne 
 Saône-et-Loire :
 Rue de Marseille, Le Creusot

Franche-Comté 
 Territoire de Belfort :
 Rue de Marseille, Belfort

Île-de-France 
 Paris :
 Rue de Marseille, Paris, 

 Seine-et-Marne :
 Rue de Marseille, Combs-la-Ville
 Rue de Marseille, Mitry-Mory

 Seine-Saint-Denis :
 Rue de Marseille, Épinay-sur-Seine
 Rue de Marseille, Tremblay-en-France

 Val-de-Marne :
 Rue de Marseille, Alfortville
 Rue de Marseille, Maisons-Alfort

 Val-d'Oise :
 Rue de Marseille, Sarcelles

 Yvelines :
 Rue de Marseille, Sartrouville

Languedoc-Roussillon 
 Aude :
 Rue de Marseille, Gruissan

 Hérault :
 Rue de Marseille, Montpellier

Lorraine 
 Meurthe-et-Moselle :
 Rue de Marseille, Mont-Saint-Martin

Midi-Pyrénées 
 Haute-Garonne :
 Rue de Marseille, Portet-sur-Garonne

Nord-Pas-de-Calais 
 Nord :
 Rue de Marseille, Gravelines
 Rue de Marseille, Lille
 Rue de Marseille, Petite-Forêt

 Pas-de-Calais :
 Rue de Marseille, Arques
 Rue de Marseille, Bruay-la-Buissière
 Rue de Marseille, Marles-les-Mines
 Rue de Marseille, Noyelles-sous-Lens
 Rue de Marseille, Sains-en-Gohelle

Pays de la Loire 
 Loire-Atlantique :
 Rue de Marseille, Saint-Herblain

Picardie 
 Oise :
 Rue de Marseille, Beauvais
 Rue de Marseille, Crèvecœur-le-Grand
 Rue de Marseille, Flavacourt
 Rue de Marseille, Hétomesnil
 Rue de Marseille, Saint-Maur

Provence-Alpes-Côte d'Azur 
 Bouches-du-Rhône :
 Rue de Marseille, Marseille

 Var :
 Rue de Marseille, Tourves

Réunion 
 Rue de Marseille, Le Port

Rhône-Alpes 
 Drôme :
 Rue de Marseille, Saint-Rambert-d'Albon

 Rhône :
 Rue de Marseille, Lyon, 
 Rue de Marseille, Meyzieu

Allemagne 
 Marseiller Strasse, à Hambourg

Marseille Rue